Эрленбах — топоним.
 Эрленбах — коммуна в Германии.
 Эрленбах (Хайльброн) — коммуна в Германии.
 Эрленбах (Цюрих) — коммуна в Швейцарии.
 Эрленбах (Зимменталь) — город в Швейцарии.
 Эрленбах (приток Майна)
 Эрленбах (приток Вислаутера)
 Эрленбах (приток Ниддера)

Эрленбах — фамилия немецкого происхождения.
 Максимилиан Эрленбах — купец в Российской империи (промышленник и торговец), прусский подданный, основатель Торгового дома «М. Эрленбах и К°».